Ahmad Alsarghali (nacido el 29 de diciembre de 1982) es un periodista y activista palestino de Tulkarm, Palestina, y es considerado uno de los directores ejecutivos más destacados de su país. Director de Relaciones Públicas de la Compañía Palestina de Telecomunicaciones, primer proveedor de servicios de telecomunicaciones en Palestina y primer Secretario General de la Federación Palestina de Deportes Electrónicos. También es el director ejecutivo de Al-Fajr Al-Jadeed TV, uno de los principales medios de comunicación del estado de Palestina.

Ahmed nació el 29 de diciembre de 1982. Su padre, Samir Alsarghali, es una destacada personalidad de los medios y fundador de la estación de medios Al-Fajr. Su abuela materna es de ascendencia judía. Ahmed recibió su educación en las escuelas de Tulkarm, luego fue a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional An-Najah luego de lo cual fue arrestado y detenido en las cárceles de la ocupación debido a la situación palestina, y permaneció en prisión por un tiempo. Después de eso, salió de la cárcel y decidió estudiar contabilidad.

Referencias